Veach ist der Familienname von

 Charles Lacy Veach (1944–1995), US-amerikanischer Astronaut
 Zach Veach (* 1994), US-amerikanischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Veatch